Guido III di Senlis  – conte di Senlis
 Guido III di Biandrate  – conte di Biandrate
 Guido Guerra III  – nobile italiano appartenente ai Guidi
 Guido III di Spoleto  – duca di Spoleto dall'880 all'883

Pagine correlate 
Guido I
Guido II